Aurelio Vidmar – allenatore di calcio ed ex calciatore australiano
 Gašper Vidmar – cestista sloveno
 Ivan Vidmar – pioniere dell'aviazione austro-ungarico naturalizzato italiano
 Maja Vidmar – arrampicatrice slovena
 Milan Vidmar – scacchista e ingegnere jugoslavo di etnia slovena
 Nejc Vidmar – calciatore sloveno
 Peter Vidmar – ex ginnasta statunitense
 Tony Vidmar – ex calciatore australiano